

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Asyryjczycy zaatakowali Syrię i Kanaan.
 Zamach stanu w Królestwie Izraelitów. Władzę przejął Jehu, usuwając ród Omrydów.
 Jehu, król izraelski, złożył hołd Salmanasserowi III, królowi Asyrii.
 Azja
 Władzę w Chinach objął regent Gonghe ().

Zmarli 
 Joram, król izraelski
 Ochozjasz, król Judy